«Атлас-1» (от ) — американская ракета-носитель среднего класса, семейства Атлас. Официально "I" является римской цифрой "1". Хотя Атлас-1 рекламировался как новая ракета, это было новое название Atlas G/H предназначенного для коммерческих нагрузок, в то время как Atlas G и Atlas H использовались для запусков определенных клиентов.

История создания

Конструкция

История пусков

См. также 
 Антарес
 Афина
 Сравнение ракет-носителей среднего класса
 Минотавр

Примечания

Литература

Статьи

Ссылки 
 

Ракеты-носители США